

Nederhemert-Noord, village de la commune de Zaltbommel, sur la rive droite de l'Afgedamde Maas
 Nederhemert-Zuid, village de la commune de Zaltbommel, sur la rive droite de l'Afgedamde Maas
 Nederhemert, ancienne commune du Gueldre
 Château de Nederhemert, château néerlandais, situé dans le village de Nederhemert-Zuid
 Île de Nederhemert, île fluviale néerlandaise, entre Bergsche Maas et Afgedamde Maas